Гужва — розпарена деревна гілка, що використовувалася для зв'язування.

Прізвище 

Гужва́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Гужва Валерій Федорович — український письменник (поет, прозаїк, публіцист).
 Гужва Ігор Анатолійович (1974) — новинар.
 Гужва Микола Якович — Герой Радянського Союзу.
 Гужва Олександр Павлович (нар. 1949) — український музикознавець. Кандидат мистецтвознавства (1987), доктор філософських наук (2010), доцент (1991). Член НСКУ (1993).
 Гужва Світлана Федорівна (нар. 1939) — українська театральна актриса (Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька). Заслужена артистка УРСР (1987).
 Гужва Федір Кирилович — доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи УРСР.

Українські прізвища